Кубок Казахстану з футболу 2004 — 13-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вперше став Тараз.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 травня 2004

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 червня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 червня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 липня 2004

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 липня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 липня 2004

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 липня/19 вересня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 липня/20 вересня 2004

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 жовтня/6 листопада 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на rsssf  

2004
Казахстан
2004 у Казахстані